Immortality Institute (czasem skrótowo "ImmInst") (Instytut Nieśmiertelności), używający aktualnie bardziej nazwy LongeCity – organizacja non-profit 501(c)(3) mająca na celu „zwalczenie zarazy niechcianej śmierci” ("to conquer the blight of involuntary death"). Założona w 2002 przez Bruce J. Klein.

Działalność 
Organizacja posiada forum internetowe, wydała książkę, wyprodukowała film, i zorganizowała trzy konferencje mające na celu rozwój badań nad przedłużaniem życia. Środki pochodzą z dotacji i składek członkowskich. ImmInst zajmuje się zbieraniem informacji, łączeniem obszarów badań, osób i organizacji, które mogłyby pomóc ludziom uniknąć śmierci.

Książka The Scientific Conquest of Death (Naukowe zwalczanie śmierci) poza wersją drukowaną, jest dostępna także na stronie internetowej po angielsku w formacie .pdf, a także .doc po hiszpańsku. Wśród autorów esejów są m.in. Marvin Minsky, gerontolog Aubrey de Grey, PhD, futurolog Ray Kurzweil, kriobiolog Brian Wowk, PhD.

Film "Exploring Life Extension" (Badania nad wydłużaniem życia) jest dostępny na stronie organizacji.

Projekty 
VIP Outreach – nawiązywanie kontaktów ze znanymi osobami w celu przedstawienia im idei fizycznej nieśmiertelności.

Transcript Project – tłumaczenie tekstu filmu wyprodukowanego przez Immortality Institute, na niemiecki, hebrajski, włoski i inne języki.

Ponadto ImmInst planuje wydanie drugiej książki, stworzenie bloga, podcast, VOIP Czat i Podcast, organizowanie konferencji i współpracę z uniwersytetami online – prace w toku, dostęp do szczegółów tylko dla członków ImmInst.

Zarząd 
Zarząd (Board of Directors) składa się z 7 członków, wybieranych przez członków ImmInst na dwuletnie kadencje. Obecnie członkami Zarządu są:

 Sven Bulterijs,
 Scott Miller,
 Eric Schulke,
 Sebastian Sethe,
 Jeremy Shepard,
 Shannon Vyff.

Wśród doradców są m.in. gerontolog Aubrey de Grey, Ph.D. i kriobiolog Brian Wowk, Ph.D.

Członkostwo 
Status członka zależy od wpłaconej składki: członkostwo studenckie ($25 rocznie), zwykłe ($50 rocznie lub $5 miesięcznie) lub dożywotnie ($500 jednorazowo). Status członka jest widoczny pod jego pseudonimem na forum internetowym Instytutu. Aktywni na nim są również członkowie Zarządu. „Spotkania” poszczególnych grup członków, w zależności od wybranego zakresu działań, odbywają się także na czacie na stronie internetowej.

Logo 
Logo Immortality Institute posiada następującą symbolikę:
 Dwie gałązki oliwne oznaczają pokój i współpracę;
 Cyfra 8 symbolizuje klepsydrę;
 Cyfra 8 symbolizuje także matematyczny symbol nieskończoności (w pionie);
 Na górze cyfry 8, w górnej części klepsydry, jest piasek;
 Na dole cyfry 8 znajduje się spirala DNA, symbolizująca nieśmiertelną molekułę.

Zobacz też 
 Alcor Life Extension Foundation
 Aubrey de Grey
 Ben Best
 Dieta CRON
 Krionika
 Cryonics Institute
 Nieśmiertelność
 Immortalist Society
 Oczekiwana dalsza długość trwania życia
 Przedłużanie życia
 Długowieczność
 Robert Ettinger
 Proces starzenia się
 Superstulatek
 Transhumanizm

Przypisy

Bibliografia 
 Bova, Ben. 2000. Immortality: How Science Is Extending Your Life Span-and Changing the World. New York: Avon. 
 Perry, R. Michael. 2000. Forever For All: Moral philosophy, Cryonics, and the Scientific Prospects for Immortality. New York: Universal Publishers.

Linki zewnętrzne 
 Immortality Institute for Infinite Lifespans 
 , na Google Videos 
 Immortality Institute Channel, na youtube
  
 Life Extension Foundation 
 Mechanisms of Aging 
 Why Life Extension or Why Live at All? 

Organizacje w Stanach Zjednoczonych
Krionika
Transhumanizm